O Tabernáculo da Unidade é um livro pequeno, publicado pela primeira vez em julho de 2006, contendo Epístolas de Bahá'u'lláh, no período em que estava exilado na cidade-prisão de Akká.

O título deste trabalho começa com a seguinte passagem:

Textos bahá'ís